AWE steht für:
 Automobilwerk Eisenach, ein ehemaliger Automobilhersteller
 AWE Rennkollektiv, ein ehemaliger DDR-Automobilrennstall
 automobile welt eisenach, ein Automobilmuseum
 Address Windowing Extension, eine Windows-Erweiterung zur Unterstützung von mehr als 4 GB Hauptspeicher
 Alowe, ein Flughafen in Gabun, als internationaler Flughafencode
 Atomic Weapons Establishment, ein britischer Hersteller von Atomsprengköpfen
 Automatische Wiedereinschaltung
 US Airways, nach dem ICAO-Code
 Alan Wilkinson Engineering, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Airborne Wind Energy

Awe steht für:
 Awe (Kentucky), Vereinigte Staaten
 River Awe, Fluss in Schottland
 Loch Awe, Süßwassersee in Schottland

Awe ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Awe (* 1978), deutscher Streetart-Künstler und Maler 
 Jon Awe (* 1980), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Walther Awe (1900–1968), deutscher Pharmazeut und Hochschullehrer

awe steht für:
 Awetï (ISO-639-3-Code), eine der Tupí-Sprachen in Brasilien

Siehe auch:
 Ave

AWE